Mària Gond, grup humà de la zona central de l'Índia
Mària, llengua dravídica
 Gens Mària